Thomas Diethart (ur. 25 lutego 1992 w Tulln) – austriacki skoczek narciarski. Reprezentant klubu UVB Hinzenbach, drużynowy srebrny medalista olimpijski z 2014, zwycięzca 62. Turnieju Czterech Skoczni.

Przebieg kariery 
W zawodach letniego Pucharu Kontynentalnego debiutował w lipcu 2009 na skoczni w Velenje, gdzie zajął 5. miejsce. Dwukrotnie w letnim PK zajmował drugie miejsce: w Kranju (5 lipca 2009) i w Oslo (18 września 2010). Pierwszy raz na podium zimowego PK stanął 28 grudnia 2010 w Engelbergu, zajmując 2. pozycję. Jedyne zwycięstwo w konkursie tego cyklu odniósł 6 lutego 2011 w Brotterode. Łącznie w zimowym PK miejsce na podium zajmował pięciokrotnie, zaś w letnim PK trzykrotnie.

17 grudnia 2010 uczestniczył w konkursie Alpen Cup na skoczni Toni-Seelos-Olympiaschanze w Seefeld. Po pierwszej serii zajmował 42. miejsce, lecz w drugiej ustanowił rekord skoczni (111 metrów) i zawody ukończył na 6. pozycji. Tego samego dnia rekordowy rezultat poprawił słoweński kombinator norweski Marjan Jelenko.

W sierpniu 2009 wziął udział w kwalifikacjach do dwóch konkursów Letniego Grand Prix w Hakubie, jednak bez rezultatu. Udało mu się to rok później, gdy zajął odpowiednio 35. i 36. miejsce. Wystartował ponadto w konkursie w Libercu, gdzie uplasował się na 44. pozycji. W kolejnych sezonach LGP notował pojedyncze występy, jednak także nie zdobywał punktów.

W Pucharze Świata zadebiutował podczas Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2010/2011, zajmując w Innsbrucku 28. miejsce. W kolejnym konkursie, w Bischofshofen, był 40.

W sezonie 2013/2014 został powołany na konkursy Pucharu Świata w Engelbergu, gdzie zajął 4. i 6. miejsce. Od początku startował potem w TCS. W Oberstdorfie uplasował się na 3. pozycji ex aequo z Peterem Prevcem, po raz pierwszy stając na podium zawodów PŚ. W kolejnym konkursie w Garmisch-Partenkirchen odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tym cyklu. Po tych zawodach zajął pozycję lidera TCS. Prowadzenie utrzymał do końca 62. edycji Turnieju, który zakończył się drugim wygranym przez niego konkursem – w Bischofshofen. W tym samym sezonie na XXII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi zajął 4. miejsce na skoczni normalnej, a na dużej był 32. W konkursie drużynowym reprezentacja Austrii z Thomasem Diethartem w składzie zdobyła srebrny medal.

W późniejszym czasie notował o wiele słabsze rezultaty. Ostatni raz startował w sezonie letnim 2017. W listopadzie 2017 doznał obrażeń po upadku przy skoku treningowym. W kwietniu 2018 ogłosił zakończenie kariery sportowej, jednak w maju 2021 ogłosił jej wznowienie. 28 sierpnia tego samego roku wystąpił w pierwszych po przerwie zawodach, wygrywając konkurs FIS Cup w Einsiedeln. Następnego dnia zajął trzecie miejsce. Był również 7. i 3. w zawodach FIS Cup w Villach, 21. i 30. w konkursach letniego PK w Bischofshofen oraz 24. w konkursie LGP w Hinzenbach.

W grudniu 2021 ponownie zakończył karierę sportową, obejmując równocześnie funkcję asystenta trenera kobiecej reprezentacji Austrii w skokach narciarskich.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Dietharta na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty T. Dietharta na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty T. Dietharta na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty T. Dietharta na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Dietharta na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy medaliści olimpijscy
Austriaccy skoczkowie narciarscy
Austriaccy trenerzy skoków narciarskich
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Triumfatorzy Turnieju Czterech Skoczni
Urodzeni w 1992